Palotai István
Palotai István (1955) trombitaművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán adjunktus, trombitatanár
 Palotai István (Palotay István, 1918–1979) színész
Palotay István
 Palotay István (1863–1937) helyettes államtitkár
 Palotay István (1907–1972) erdőmérnök, szakíró, zenész-zeneszerző
 Palotay István (?) hegedűs, közreműködő a Musica Hungarica (Qualiton, 1965), Zenehallgatás az általános iskolák 6. osztálya számára - 2. és Zenehallgatás a középiskolák I. osztálya számára - 1. (Hungaroton, 1983) LP-ken